

Patronyme 
Le nom de Rybnikov (en ) est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Rybnikov (1945-), compositeur russe
 Nikolaï Rybnikov (1930-1990), acteur soviétique
 Pavel Rybnikov (1831-1885), ethnographe et folkloriste russe

Homonymie de patronyme
Patronyme russe